Pendé steht für:

 Pendé, nordfranzösische Gemeinde
 Pendé (Fluss), Fluss in Zentralafrika
 Ouham-Pendé, Präfektur  in der Zentralafrikanischen Republik

Siehe auch:
 Pende